Об'єкти NGC
Близнята (сузір'я)
Галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1849